Matwijtschuk () ist der Familienname folgender Personen:

 Oleksandra Matwijtschuk (* 1983), ukrainische Juristin und Menschenrechtsaktivistin
 Wassyl Matwijtschuk (* 1982), ukrainischer Langstreckenläufer
 Wolodymyr Matwijtschuk (* 1982), ukrainischer Boxer